Jorge García
 Jorge García Oliver (1956) spanyol alpesisíző, olimpikon
 Jorge García González (1961) spanyol hosszútávfutó, olimpikon
 Jorge García Velazco (1962) argentin vitorlázó, olimpikon
 Jorge García Bustos (1987) chilei súlyemelő, olimpikon
 Jorge García Rodríguez (1988) kubai kajakos, olimpikon

hasonló nevűek
 Jorge Garcia (1973) chilei származású amerikai színész-komikus